Lindgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lindgraben (Horgau), Ortsteil der Gemeinde Horgau, Landkreis Augsburg, Bayern, mit Burgstall Lindgraben
 Lindgraben (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Lindgraben (Gemeinde Kobersdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Kobersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Österreich

Gewässer:
 Lindgraben (Aisch), (indirekter?) rechter Zufluss der Aisch vor Dottenheim, Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Lindbach
 Lindengraben
 Lindgrabenbach